gmina Maków – gmina wiejska, powiat skierniewicki, woj. łódzkie
 gmina Maków Mazowiecki – gmina miejska, powiat makowski, woj. mazowieckie
 gmina Maków Podhalański (do 1954 gmina Maków) – gmina miejsko-wiejska, powiat suski, woj. małopolskie